Die Baureihe 311 bezeichnet zwei deutsche Kleinlokomotiven:
 von 1968 bis 1979 die Kleinlokomotiven der DR-Kleinlokomotive Leistungsgruppe I (Kö I) der Deutschen Bundesbahn
 nach 1992 die Kleinlokomotiven der Baureihe 311 der Deutschen Bahn AG, vormals Baureihe 101 der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Baureihe V 15